Соревнования в эстафете 4×400 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 10 (предварительные забеги) и 11 августа (финал) 2012 года на Олимпийском стадионе.

Три места на подиуме в том же порядке, что и на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов, заняли сборные США, России и Ямайки. Американки выиграли золото в этой эстафете на пятой Олимпиаде подряд (1996, 2000, 2004, 2008 и 2012). Американки победили с лучшим результатом сезона в мире, менее 2 секунд уступающим мировому рекорду советских бегуний, установленном на Олимпиаде 1988 года в Сеуле.

В 2017 году сборная России была дисквалифицирована после того, как после перепроверка допинг-пробы Антонина Кривошапки показала наличие допинга.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Программа соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012